Josep Lladonosa i Pujol, historiador de les terres de Lleida.
 Manuel Lladonosa i Vall-llebrera, fill de l'anterior i també historiador.
 Josep Lladonosa i Giró, xef lleidatà, autor de diversos llibres sobre gastronomia.